OFC (voetbalclub)
 Oceania Football Confederation